Люлье () — фамилия французского происхождения.

 Люлье, Альберто Руз (1906—1979) — мексиканский археолог французского происхождения.
 Люлье, Клод-Эмманюэль (Claude-Emmanuel Lhuillier; 1626—1686) — прозванный Шапель, французский поэт.
 Люлье, Леонтий Яковлевич (1805—1862) — российский этнограф-кавказовед, государственный служащий.
 Люлье, Моника — современный дизайнер филиппинского происхождения.
 Люлье, Никола (Nicolas Lhuillier; 1736—1793) — французский скульптор.
 Люлье, Шарль (Charles Lhuillier; ок. 1824—1898) — французский живописец.